Жан Франсуа Кай (;  — ) — французский  и промышленник.

Биография 
Родился в бедной семье. В 9 лет был отчислен из школы, поскольку не мог платить за занятия.

В 1818 году ушёл из дома с шестью франками в кармане и на протяжении пяти лет странствовал по стране, пока в 1824 году не добрался до Парижа и не поступил жестянщиком на фабрику. Четыре года спустя возглавил одну из мастерских. В 1830 году стал директором фабрики, в 1836 году был приглашён стать компаньоном владельца фабрики. В 1838 году учредил в Брюсселе собственный торговый дом — к 1850 году его капитал составлял .

Бизнес Кая включал в себя как сельскохозяйственную, так и промышленную часть. Занимаясь выращиванием винограда и сахарной свёклы и дальнейшим производством вина и сахара, Кай самолично занимался конструированием и усовершенствованием используемых в пищевой промышленности и виноделии аппаратов и машин. Дистилляционный аппарат системы Кая использовался и в начале XX века. К концу 1860-х годов Кай являлся, по-видимому, крупнейшим производителем сахара в Европе.

В то же время у Кая были интересы в тяжёлой промышленности (производство металлоконструкций) и, прежде всего, в паровозостроении: начиная с 1844 года он выпускал по британской лицензии наиболее востребованные французскими железными дорогами паровозы марки Crampton. Во время Франко-прусской войны (1870—1871) производство Кая было переведено на военные рельсы и обеспечивало французскую армию орудиями, канонерскими лодками ; 300 мельниц Кая день и ночь работали, чтобы обеспечить запасами муки осаждённый Париж.

Примечания

Литература 
  

Предприниматели Франции
Промышленники Франции
Список учёных и инженеров на Эйфелевой башне
Пионеры железных дорог Франции
Железнодорожники Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез